Угольцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Угольцы — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Украина 
 Угольцы — село в Гощанском районе Ровненской области.